Скопската епископия (; ) е епархия от латински обред на Римокатолическата църква в Северна Македония, суфраганна епархия на Връхбосненската архиепископия. Територията на епархията обхваща цялата територия на Северна Македония. От 2005 година начело на Скопската епископия е епископ Киро Стоянов.

История 

Епархията е основана в IV век като Дарданска архиепископия.

В 1656 година архиепископията отново става резиденциална е преименувана на Скопска.

В 1680 година, заради мюсюлманския тормоз, архиепископ Петър Богдани мести седалището си в Янево. В 1821 година архиепископ Матей Красники мести седалището на архиепископията от Янево в Призрен, който остава седалище до средата на 80-те години, когато османските власти принуждават архиепископ Фулгенцие Царев да се премести в Скопие.

На 29 октомври 1924 година става Скопска епископия. На 2 октомври 1969 година е обединена с титулярната Призренска епископия в Скопско-призренска епископия (Scopiensis-Prisrianensis). На 24 май 2000 година епархията отново е разделена на Призренска апостолическа администрация и Скопска епископия, суфраганен диоцез на Връхбосненската архиепископия.

Епископи

Статистика 

|-
| 1950 || 28.139 || 1.800.000 || 1,6 || 23 || 16 || 7 || 1.223 || || || 157 || 19
|-
| 1970 || 45.000 || 3.000.000 || 1,5 || 31 || 24 || 7 || 1.451 || || 7 || 188 || 20
|-
| 1980 || 56.000 || 3.550.000 || 1,6 || 36 || 28 || 8 || 1.555 || || 8 || 149 || 21
|-
| 1990 || 66.500 || 4.078.000 || 1,6 || 48 || 40 || 8 || 1.385 || || 8 || 147 || 25
|-
| 1999 || 78.600 || 2.300.000 || 3,4 || 52 || 50 || 2 || 1.511 || || 8 || 104 || 25
|-
| 2000 || 13.000 || 2.300.000 || 0,6 || 12 || 11 || 1 || 1.083 || || 1 || 37 || 7
|-
| 2001 || 4.000 || 2.350.000 || 0,2 || 4 || 3 || 1 || 1.000 || || 1 || 14 || 2
|-
| 2002 || 4.000 || 2.350.000 || 0,2 || 4 || 3 || 1 || 1.000 || || 1 || 14 || 2
|-
| 2003 || 3.500 || 2.350.000 || 0,1 || 4 || 3 || 1 || 875 || || 1 || 14 || 2
|-
| 2004 || 3.572 || 2.350.000 || 0,2 || 6 || 3 || 3 || 595 || || 3 || 14 || 2
|-
| 2010 || 3.650 || 2.350.000 || 0,2 || 6 || 3 || 3 || 608 || || 3 || 14 || 2
|-
| 2014 || 3.662 || 2.350.000 || 0,2 || 7 || 7 || || 523 || || || 15 || 2
|-
| 2017 || 3.678 || 2.353.400 || 0,2 || 7 || 7 || || 525 || || || 13 || 2
|-
| 2020 || 3.672	|| 2.341.240 || 0.2 || 6 || 6 || ||	612 || || || 12	|| 2
|}

Бележки